Osoby o tym nazwisku:
 Cosmin Matei – rumuński piłkarz
 Cristieana Matei – rumuńska lekkoatletka
 Florentin Matei – rumuński piłkarz
 Ilie Matei – rumuński zapaśnik
 Nicoleta Matei – rumuńska piosenkarka
 Simona Matei – rumuńska tenisistka
 Sorin Matei – rumuński lekkoatleta